10-я церемония вручения наград премии «Золотой мяч (1965 Ballon d’Or)»
28 декабря 1965 года

Золотой мяч: 
 Эйсебио

(первый раз)

< 9-я Церемонии вручения 11-я >
Опрос на «Золотой мяч» () в 1965 году проводился в юбилейный десятый раз. Результаты голосования были опубликованы в номере 1033 France Football 28 декабря 1965 года. В состав жюри входили 21 спортивный журналист из следующих футбольных ассоциаций, включённых в УЕФА: Австрии, Англии, Бельгии, Болгарии,Венгрии, Греции, Дании, Испании, Италии, Люксембурга, Нидерландов, Польши, Португалии, СССР, Турции, Франции, ФРГ, Чехословакии, Швейцарии, Швеции и Югославии.

Победителем голосования стал португалец Эйсебио, ставший первым португальским футболистом и первым игроком «Бенфики»  - обладателем данной награды.. Он опередил Джачинто Факкетти и Луиса Суареса.

Система голосования 
Каждый из членов жюри выбирал пять игроков, которые по его мнению являлись лучшими футболистами Европы. Первому месту доставалось 5 баллов, второму — четыре, третьему — три, четвёртому — два, а пятому — один балл. Таким образом в розыгрыше находилось 315 баллов; максимально игрок мог получить 105 баллов.

Результаты

Номинанты по странам

Номинанты по клубам

Ссылки 
 European Footballer of the Year ("Ballon d'Or") 1965 

Золотой мяч (France Football)
Футбол в Европе в 1965 году